Раља може бити:

 Раља (Смедерево), насељено место града Смедерева, Република Србија
 Раља (Сопот), насељено место у општини Сопот, град Београд, Република Србија

или
 Раља (река), река у северној Шумадији